El Trofeu Comte de Godó 1981 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'octubre de 1981 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1981
Competicions esportives del 1981 a Catalunya